Hippodamas () ist:

in der griechischen Mythologie:
 Hippodamas (Sohn des Acheloos), Sohn des Flussgottes Acheloos und der Perimede
 Hippodamas (Sohn des Priamos), einer der Söhne des trojanischen Königs Priamos
 Hippodamas (Vater der Perimele), eine Gestalt in den Metamorphosen des Ovid
 Hippodamas (Gegner des Achilleus), Kämpfer im Trojanischen Krieg, von Achilleus getötet
 Hippodamas (Gegner des Agamemnon), Kämpfer im Trojanischen Krieg, von Agamemnon getötet

Personen:
 Hippodamas (Archon), Archon in Athen 375/374 v. Chr.
 Hippodamas (Strategos), Athener Stratege
 Hippodamas (Spartaner), Teilnehmer am Arkadischen Krieg
 Hippodamas (Dichter), ein Dichter aus Salamis